Jacques Dupuis (componist) (1830-1870)
 Jacques Dupuis (architect) (1914-1984)
 Jacques Dupuis (theoloog) (1923-2004)